Наталі Деші і Дінара Сафіна були чинними чемпіонками, але цього разу Сафіна вирішила не брати участі.
Деші грала в парі з Кейсі Деллаква, але вони програли в першому колі парі Клаудія Янс і Алісія Росольська.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліза Реймонд і Саманта Стосур з рахунком 6–3, 7–6(8–6).

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draws

Жінки, парний розряд
2008 у жіночому тенісі
2008 в американському спорті